Umsonst – film tv del 1967 diretto da Michael Kehlmann
Umsonst – cortometraggio del 1988 diretto da Giorgis Fotopoulos
Umsonst – film del 2014 diretto da Stephan Geene